Epping Forest – las w Wielkiej Brytanii
 Epping Forest – dystrykt w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Essex
 Epping Forest – miasto w Tasmanii (Australia);
 Epping Forest – grupa heavymetalowa z Portugalii;
 The Battle of Epping Forest to tytuł utworu grupy Genesis z albumu Selling England by the Pound (1973).
 Epping Forest National Park – park narodowy w Queensland (Australia)